Регулы () — деревня в Польше, расположенная в Мазовецком воеводстве Прушковского повята гмины Михаловице. Город расположен на линии Варшавской пригородной железной дороги (), в 5 километрах к востоку от города Прушкув и 11 километрах к юго-западу от Варшавы.

История 

С 1975 — по 1998 годы местность административно принадлежала Варшавскому воеводству.

Ссылки 

Города Мазовецкого воеводства